Bob Dylan – amerykański piosenkarz, kompozytor
 Jakob Dylan – amerykański piosenkarz, syn Boba Dylana
 Dylan – album Boba Dylana z 1973 r.
 Dylan – album Boba Dylana z 2007 r.
 Dylan – bóg morza w mitologii celtyckiej
 Dylan – język programowania